Лоцкино — название населённых пунктов на Украине:
 Лоцкино — посёлок в Баштанском районе Николаевской области.
 Лоцкино — село в Новобугском районе Николаевской области.